DragonFly nebo Dragonfly nebo dragonfly může znamenat:

kosmonautika
 DragonFly (testovací kabina): testovací kabina kosmické lodi Dragon 2. 
 DragonFly (sonda): plánovaná cesta automatické sondy NASA s robotickým vozítkem na měsíc Titan.

informatika 
 DragonFly BSD: je svobodný POSIX kompatibilní operační systém vzniklý původně jako fork (odnož) operačního systému FreeBSD 4.8.
 Opera Dragonfly: jsou vývojářské nástroje integrované do webového prohlížeče Opera.

literatura
 Dragonfly(román, 1975): název románu z roku 1975, jeho autorem je americký spisovatel Dean Koontz.
 Dragonfly(román, 1999): název románu z roku 1999, jeho autorem je americký spisovatel Frederic S. Durbin.

 film a  televize
 Dragonfly(film, 1988): japonský animovaný experimentání film.
 Dragonfly(film, 1976): americké drama z roku 1976, režie Gilbert Cates, hraje mj. Susan Sarandonová (český název Letní láska).
 Dragonfly(film, 2002): americko-německý sci-fi thriller z roku 2002, Tom Shadyac, hraje mj. Kevin Costner (český název Na křídlech vážky).
 Dragonfly(film, 2013): britský dokumentární film z roku 2013, režie Andy Holt.
 Dragonfly(film, 2016): americké drama z roku 2016, režie Maribeth Romslo a Cara Greene.

hudba
 Dragonfly (album): album skupiny Strawbs z roku 1969.
 Dragonfly (album, Ziggy Marley): album hudebníka Ziggyho Marleyho z roku 2003.
 Dragonfly (album, Ego Likeness): album skupiny Ego Likeness z roku 2004.

jiné významy
 dragonfly je anglický obecný název pro několik druhů hmyzu, zejména vážky a šídla.

jiné víceslovné názvy obsahující slovo dragonfly
 ABC Dragonfly: britský hvězdicový motor z konce první světové války.
 Boeing X-50 Dragonfly: americké experimentální bezpilotní letadlo.
 Westland WS-51 Dragonfly:  jebritská licenční verze amerického vrtulníku Sikorsky H-5.